Bertholdt ist der Familienname folgender Personen:

 Bertholdt (Musiker), namibischer Musiker
 Dieter Bertholdt (* 1935), deutscher Schachspieler
 Jochen Bertholdt (1936–2020), deutscher Grafiker
 Jörg Bertholdt (* 1964), deutscher Volleyballspieler
 Leonhard Johann Bertholdt (1774–1822), deutscher evangelischer Theologe und Hochschullehrer
 Marie Bertholdt (* 1995), US-amerikanisch-deutsche Basketballspielerin

Siehe auch: Berthold